El apellido Haydon puede hacer referencia a las siguientes personas:

Benjamin Haydon, pintor inglés
Ann Haydon-Jones, tenista inglesa
Carlos Guillermo Haydon, actor venezolano
Julie Haydon, actriz norteamericana
J. Charles Haydon, director, actor y guionista norteamericano